Schabel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Schabel (1830–?), deutscher Jurist
 Hans von Schabel (1857–1945), deutscher Generalleutnant
 Hilde Schabel, Geburtsname von Hilde Pesch (1899–1984), deutsche Pflegerin und Kommunalpolitikerin
 Jürgen Schabel (* 1962), deutscher Fotograf
 Samuel Schabel (* 1965), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Papierfabrikation und Mechanische Verfahrenstechnik
 Wilhelm Schabel (* 1973), deutscher Chemieingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schabl
 Schabbel
 Schnabel (Begriffsklärung)